Osoby o tym nazwisku:
 Hanna Jania – polska pielęgniarka-położna
 Piotr Jania – polski polityk, związkowiec i samorządowiec